Bibliothèque de l'Assemblée nationale peut faire référence à :

La bibliothèque de l'Assemblée nationale située à Paris,
La bibliothèque de l'Assemblée nationale du Québec.
La bibliothèque de l'Assemblée nationale de Hongrie
La bibliothèque de l'Assemblée nationale de la République de Corée